Luisa del Reino Unido (nacida Luisa Victoria Alejandra Dagmar; Londres, 20 de febrero de 1867-ibidem, 4 de enero de 1931), fue la tercera de los hijos de los reyes-emperadores Eduardo VII y Alejandra de Dinamarca, por consiguiente, hermana menor del rey Jorge V y  miembro de la familia real británica. Desde 1905 hasta su deceso fue también princesa real del Reino Unido, por lo que se convirtió en la quinta titular en ostentar esta dignidad. Al contraer su matrimonio, obtuvo el título de duquesa consorte de Fife.

Infancia y juventud 
La princesa Luisa nació el 20 de febrero de 1867 en Marlborough House, en Londres, Inglaterra. El tercer vástago y primera hija del príncipe Alberto Eduardo, príncipe de Gales, y de la princesa Alejandra de Dinamarca.

Fue bautizada en Marlborough House el 10 de mayo de 1867 por Charles Thomas Longley, arzobispo de Canterbury. Fue nombrada Luisa por su abuela materna, Luisa de Hesse-Kassel; Victoria por su abuela paterna, la reina Victoria del Reino Unido; Alejandra por su madre, Alejandra de Dinamarca; y Dagmar en honor a su tía materna, la emperatriz María Fiódorovna de Rusia. 

Paso gran parte de su infancia en la propiedad de Sandringham House, la casa de sus padres en Norfolk. Como sus hermanas, Maud y Victoria, recibió una educación formal muy limitada.

Matrimonio y descendencia 
Luisa se comprometió con Alexander Duff, recientemente nombrado Su Alteza Real, marqués de Macduff, duque de Fife, barón Braco y barón Skene.

El 27 de julio de 1889, Alexander Duff y Luisa se casaron en la Capilla Privada del Palacio de Buckingham. El arzobispo de Canterbury dirigió la ceremonia junto con el obispo de Londres, el decano de Windsor (también capellán doméstico de la reina Victoria), el capellán doméstico del príncipe de Gales (futuro Eduardo VII del Reino Unido), y el capellán ordinario de la reina Victoria. Alexander Duff usó un uniforme verde de los Voluntarios de Artillería Banffshire y la Orden del Cardo, una orden de caballería asociada con Escocia. Luisa usó un vestido de raso con una cola adornada con azahar con un ramo de rosas, lirios, etc. En la ceremonia, fue nombrada: Su Alteza Real, marquesa de Macduff, duquesa de Fife, baronesa Braco y baronesa Skene. Tras la ceremonia, hubo un almuerzo en el Palacio de Buckingham. Por la tarde, los príncipes de Gales (padres de la novia) ofrecieron una recepción en Marlborough House. Él tenía 40 años y ella tenía 22 años. Los novios pasaron su luna de miel en East Sheen Lodge, en las orillas del río Támesis.

Tras la luna de miel, los duques de Fife se mudaron a Mar Lodge, en Braemar, Aberdeenshire, Escocia.

Tuvieron tres hijos:

 Alastair (nacido y fallecido el 16 de junio de 1890), marqués de Macduff.
 Alejandra (17 de enero de 1891-26 de febrero de 1959), II duquesa de Fife. Se casó con su primo segundo, el príncipe Arturo de Connaught.
 Maud (3 de abril de 1893-14 de diciembre de 1945), casada con Charles Carnegie, XI conde de Southesk.

Princesa real 
El 9 de noviembre de 1905, su padre, el rey Eduardo VII, le otorgó el título de princesa real. El rey también proclamó que las dos hijas de la princesa real llevarían el título de princesas de Gran Bretaña e Irlanda con el tratamiento de Alteza.

La princesa real murió el 4 de enero de 1931 en su casa de Portman Square, en Londres, y fue enterrada en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. Sus restos fueron posteriormente trasladados a la Capilla Privada del Mausoleo Mar Lodge en Braemar, Aberdeenshire.

Títulos y órdenes

Títulos 

20 de febrero de 1867-27 de junio de 1889: Su Alteza Real la princesa Luisa de Gales.
27 de junio de 1889-29 de junio de 1889: Su Alteza Real la princesa Luisa, condesa Fife.
29 de junio de 1889-9 de noviembre de 1905: Su Alteza Real la princesa Luisa, duquesa de Fife.
9 de noviembre de 1905-4 de enero de 1931: Su Alteza Real la princesa real, duquesa de Fife.

Órdenes 

 Dama de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto. ( Reino Unido)

Ancestros

Enlaces externos

Referencias 

Casa de Windsor
Nobles de Reino Unido
Princesas Reales
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Damas de primera clase de la Real Orden de Victoria y Alberto
Nacidos en Londres
Duquesas británicas por matrimonio
Miembros de la Orden de familia de Eduardo VII